Сергій Стаховський і Потіто Стараче були чинними чемпіонами, але вони не захистили свій титул, оскільки того року не брали участі.У фіналі Пабло Куевас і Марсель Гранольєрс перемогли Франтішека Чермака і Міхала Мартиняка з рахунком 4–6, 7–5, [10–8].

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2009
Кубок Кремля